Кампо де лос Фуертес има више значења:

 Кампо де лос Фуертес (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Кампо де лос Фуертес (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику